Endophragmia är ett släkte av svampar. Endophragmia ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Endophragmia